Буланжери́т — редкий минерал класса сульфидов (подкласса сложных сульфидов), сульфид свинца и сурьмы. Химическая формула Pb5Sb4S11.

Назван в честь французского минералога Шарля Буланже (С. L. Boulanger, 1810—1849).

Свойства 
Кристаллы редки, чаще образует войлокоподобные или лучистые агрегаты, сплошные массы. Плеохроизм слабый. Люминесценция отсутствует. Не радиоактивен.

Состав (%): Pb — 55,%; Sb — 25,7; S — 18,9. При больших массах залеганий может быть рудой свинца (обогащается флотацией с ксантогенатами).

Легко плавится, растворяется в подогретых азотной и соляной кислотах с выделением сероводорода. Хорошо проводит электричество.

Встречается в гидротермальных месторождениях вместе с галенитом, сфалеритом, пиритом. Можно спутать с антимонитом и джемсонитом.

Месторождения 
Встречается в Германии, Чехии, Румынии, Франции, Швеции, Мексике, США, России (Приполярный Урал; Восточное Забайкалье, часто с примесью меди), Узбекистане, на Украине.

Литература 
 
 Шуман В. Мир камня. Горные породы и минералы. — М.: Мир, 1986. С.172.

Ссылки 

 Буланжерит в каталоге минералов
 Буланжерит в базе данных минералов
 Характеристика буланжерита

Минералы по алфавиту
Сульфиды и сульфосоли (минералы)
Минералы свинца
Минералы сурьмы
Рудные минералы
Минералы, названные в честь людей